Лунчуа́нь — китайский топоним:

 Лунчуань (Юньнань) (陇川) — уезд Дэхун-Дай-Качинского автономного округа провинции Юньнань.
 Лунчуань (Гуандун) (龙川) — уезд городского округа Хэюань провинции Гуандун.